Лисогірська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:
 Лисогірська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Лисогірська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.